Stefan Huber (ur. 8 marca 1994) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Seekirchen. Uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2011). Medalista mistrzostw kraju.

Jest młodszym bratem Daniela Hubera, również skoczka narciarskiego.

Przebieg kariery 
W lutym 2010 w Villach po raz pierwszy wystartował w konkursie FIS Cup. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2012 w Kranju, zajmując 19. miejsce. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011. W konkursie indywidualnym został zdyskwalifikowany, a w drużynowym zajął 4. miejsce.

Na przełomie czerwca i lipca 2012 zadebiutował w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego, w konkursach w Stams zajmując pozycje w piątej dziesiątce. Pierwsze punkty zawodów tej rangi po raz pierwszy zdobył w lutym 2014, zajmując 28. miejsce w Pucharze Kontynentalnym w Seefeld. 15 marca 2015 w Niżnym Tagile ukończył zawody Pucharu Kontynentalnego na 5. pozycji – po raz pierwszy w karierze w najlepszej dziesiątce. 27 września 2015 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 36. miejsce w Hinzenbach. Na Mistrzostwach Austrii w Skokach Narciarskich 2015 zdobył brązowy medal w zawodach drużynowych. Reprezentował na nich kraj związkowy Salzburg.

4 stycznia 2017 miał zadebiutować w Pucharze Świata w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, ale został wycofany z belki przez trenera i, wobec braku startu przy zielonym świetle, formalnie zdyskwalifikowany. Ostatecznie pierwszy start Hubera w cyklu miał miejsce 11 lutego w Sapporo, gdzie zajął 43. miejsce. Pierwsze punkty zdobył dzień później, zajmując 22. pozycję. W całym sezonie 2016/2017 czterokrotnie zdobywał punkty Pucharu Świata oraz trzy razy stawał na podium Pucharu Kontynentalnego.

W sezonie 2017/2018 Pucharu Kontynentalnego dwukrotnie stawał na podium, odnosząc jedno zwycięstwo. Trzy razy zajął miejsca w pierwszej trójce w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego 2018, a dwa razy – w sezonie 2018/2019 zimowej edycji cyklu.

Zdobywał punkty Pucharu Świata 2019/2020. W 11 startach indywidualnych czterokrotnie zakończył zawody w pierwszej trzydziestce. W najlepszym występie, 28 lutego 2020 w Lahti zajął 8. miejsce. Dzień później wystąpił w zawodach drużynowych, które zakończył na 3. pozycji. Startował również w Pucharze Kontynentalnym 2019/2020, w którym pięć razy stawał na podium, w tym dwa razy na najwyższym jego stopniu.

W sezonie 2020/2021 w Pucharze Kontynentalnym wystąpił jedynie w zawodach rozgrywanych w Austrii, zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce. Startował głównie w FIS Cupie, gdzie dwukrotnie kończył zawody na podium. W klasyfikacji generalnej sezonu 2020/2021 tego cyklu znalazł się na 2. miejscu. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił we wrześniu 2021. W konkursach FIS Cupu w Ljubnie zajął wówczas 20. i 33. miejsce. W styczniu 2022 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Hubera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994